Gradišće, austrijska pokrajina
 Gradišće (Zenica, BiH), naselje u općini Zenica, BiH
 Gradišće (Generalski Stol), Hrvatska
 Gradišće (Žminj), Hrvatska
 Gradišče ili Gradiška, povijesna pokrajina Habsburške Monarhije u današnjoj sjeveroistočnoj Italiji
 Gradišče (Videm, Slovenija) naselje u općini Videm, Slovenija